«Золотая лошадь». У этого словосочетания есть несколько значений:

 «Золотая лошадь» — тайбэйский кинофестиваль и церемония награждения одноимёнными кинопремиями.
 «Золотая лошадь» — шедевр парижского готического ювелирного искусства начала XV века.